Tony Bennett – cantante statunitense
 Tony Bennett – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Tony Bennett – ex giocatore di football americano statunitense